Je suis dans l'coup est un album d'Henri Dès sorti en 1967.

Liste des chansons 

 Face A : Je suis dans l'coup
 Face A : Cyrano savait ça

 Face B : Dans mon beau château
 Face B : Ta coquille

Références 

Album musical sorti en 1967
Album d'Henri Dès